En architecture :
 dans le gros œuvre, un hors-d'œuvre est une construction annexe ou un élément qui est en saillie de façade, et qui ne fait pas partie de l'ordonnance générale de l'œuvre ;
 la surface hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris l'épaisseur des murs et des cloisons ;
 la surface hors œuvre nette, utilisée en droit de l'urbanisme français jusqu'au , se calculait en soustrayant de la surface hors œuvre brute un certain nombre de surfaces d'usage difficile (certains combles et toitures-terrasses) ou accessoire (surfaces à usage de local technique, de cave, de garage).

Notes et références 

Technique de construction